75-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:* 75-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1927 году
 75-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году
 См. также * 75-я гвардейская стрелковая дивизия